Brunnen Verlag heißen
 Brunnen-Verlag (Berlin)
 Brunnen Verlag (Gießen)
 Brunnen Verlag (Basel)
 Drei Brunnen Verlag 
Baier & Schneider vertreibt seine Waren unter der Marke Brunnen